Il doppio  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Tomáš Berdych e Dmitrij Tursunov erano i detentori del titolo ma hanno partecipato con altri partner.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić hanno battuto in finale Lukáš Dlouhý e Leander Paes 6–2, 7–5.

Teste di serie

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (finale)

  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (quarti) 
  Julian Knowle /  Andy Ram (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 2009
ATP World Tour 2009